Potter kan som auktorsförkortning betyda:

 David S.Potter
 Michael Cressé Potter

Robotskapade auktorsförkortningar